Beaver Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Hill (Colorado)
 Beaver Hill (Connecticut)
 Beaver Hill (Illinois)
 Beaver Hill (Maine)
 Beaver Hill (Maryland)
 Beaver Hill (Montana)
 Beaver Hill (Madison County, New York)
 Beaver Hill (Westchester County, New York)
 Beaver Hill (Oregon)
 Beaver Hill (Washington)